Следният списък съдържа педесетте акаунта с най-много последователи в социалната платформа за споделяне на снимки и видео Инстаграм .   Най-следваният човек е португалският футболист Кристиано Роналдо с над 289 милиона последователи, а най-следваната жена е американската певица Ариана Гранде с над 239 милиона последователи (28 май). Инстагран има свой собствен акаунт за марка в платформата и с над 394 милиона последователи; това е най-следеният профил като цяло. Общо 24 акаунта са надхвърлили 100 милиона последователи на сайта, като 8 от тези са надхвърлили 200 милиона последователи.

Най-следвани профили 
Следния списък изброява 50-те профила в Инстаграм с най-много последователи. Последователите са закръглени до най-близкия милион.

Източници 

Социални мрежи в интернет